

Patronyme 

Famille de Carville ;
 Gabriel de Carville (1897-1982), homme politique français ;
 Henri Camille Carville (1828-1885), médecin français ;
 James Carville (1944-), animateur de télévision et un commentateur politique américain.
 Janel McCarville (née en 1982), joueuse américaine de basket-ball ;
 Franck Carville (née en 1979), entrepreneur Normand ;
 Pierre de Carville (-1307), personnalité politique française ;

Toponyme 

Carville, commune française du département du Calvados ;
Carville, paroisse de la ville française de Darnétal en Seine-Maritime ;
Carville-la-Folletière, commune française de Seine-Maritime ;
Carville-Pot-de-Fer, commune française de Seine-Maritime ;
, village américain de Louisiane.